Никола́евская во́лость — административно-территориальная единица в Российской империи (до 1917) и впоследствии во вновь образованных РСФСР, СССР и его союзных республиках.

 Николаевская волость — в Акмолинском уезде Акмолинской области. 
 Николаевская волость — в Кокчетавском уезде Акмолинской области. 
 Николаевская волость — в Петропавловском уезде Акмолинской области. 
 Николаевская волость — в Дисненском уезде Виленской губернии. 
 Николаевская волость — в Полоцком уезде Витебской губернии. 
 Николаевская волость — в Валуйском уезде Воронежской губернии. 
 Николаевская волость — в Яранском уезде Вятской губернии. 
 Николаевская волость — в Верхнеднепровском уезде Екатеринославской губернии. 
 Николаевская волость — в Мариупольском уезде Екатеринославской губернии. 
 Николаевская волость — в Новомосковском уезде Екатеринославской губернии. 
 Николаевская волость — в Павлоградском уезде Екатеринославской губернии. 
 Николаевская волость — в Славяносербском уезде Екатеринославской губернии. 
 Николаевская волость — в Кинешемском уезде Костромской губернии. 
 Николаевская волость — в Путивльском уезде Курской губернии. 
 Николаевская волость — в Щигровском уезде Курской губернии. 
 Николаевская волость — в Ардатовском уезде Нижегородской губернии. 
 Николаевская волость — в Шадринском уезде Пермской губернии. 
 Николаевская волость — в Николаевском уезде Самарской губернии. 
 Николаевская волость — в Новоузенском уезде Самарской губернии. 
 Николаевская волость — в Бердянском уезде Таврической губернии. 
 Николаевская волость — в Барнаульском уезде Томской губернии. 
 Николаевская волость — в Бийском уезде Томской губернии. 
 Николаевская волость — в Змеиногорском уезде Томской губернии. 
 Николаевская волость — в Кузнецком (до дек. 1923), затем в Кольчугинском (1924—1925) уездах Томской губернии. 
 Николаевская волость — в Томском уезде Томской губернии. 
 Николаевская волость — в Белебеевском уезде Уфимской губернии. 
 Николаевская волость — в Изюмском уезде Харьковской губернии. 
 Николаевская волость — в Сумском уезде Харьковской губернии. 
 Николаевская волость — в Одесском уезде Херсонской губернии. 
 Николаевская 1-я волость — в Волчанском уезде Харьковской губернии. 
 Николаевская 1-я волость — в Ананьевском уезде Херсонской губернии.
 Николаевская 1-я волость — в Херсонском уезде Херсонской губернии.
 Николаевская 2-я волость — в Волчанском уезде Харьковской губернии.
 Николаевская 2-я волост — в Ананьевском уезде Херсонской губернии. 
 Николаевская 2-я волость — в Херсонском уезде Херсонской губернии.